Santarroseños – abitanti di Santa Rosa de Viterbo (Colombia)
Santarroseños – abitanti di Santa Rosa del Sur